Квасников, Евгений:
 Квасников, Евгений Иванович (1906 — 1995) — советский врач-микробиолог.
 Квасников, Евгений Николаевич (1907 — 1974) — советский учёный и педагог высшей школы, доктор технических наук, директор (ректор) ЛИСИ.